Беговая улица — улица в Северном административном округе города Москвы на территории Хорошёвского района и района Беговой, часть Третьего транспортного кольца. Пролегает от Хорошёвского шоссе до пересечения с Ленинградским проспектом.

Происхождение названия 
Названа по устроенному здесь Московскому ипподрому, основанному в 1834 году.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 1а — Здесь в 1945—1973 годах жил актёр Борис Тенин.
 № 3 c1 — бизнес-центр Nordstar Tower
 № 5 — бывший кинотеатр «Темп», ныне Театр ЦДР («Центр драматургии и режиссуры»);

 № 7 — Ранее № 7-9. Также известен как «Дом Художников на Беговой». В доме находятся Выставочный зал МОСХ и Музей В. Н. Горяева. В разные годы в этом доме жили и работали многие известные московские художники, скульпторы, музыканты и другие деятели искусств, в числе которых Вениамин Брискин, Сергей Горяев, Виталий и Александр Ситковецкие, Виктор и Владимир Цигали, Дементий Шмаринов, Леонид Сойфертис, Иосиф Чайков, Диодор Циновский, Эммануил Тобиаш, Леонид Голованов, Иван Евстигнеев и другие;
 № 11 — Жилой дом. Здесь жил невропатолог Е. В. Шмидт. В здании размещается почтовое отделение № 125284;
 № 13 — Жилой дом. На первом этаже — Центральная библиотека № 66 им. Д. А. Фурманова. В доме жили музыковед Борис Ярустовский, писатель Борис Горбатов (мемориальная доска, 1962, скульптор А. Е. Елецкий), академик С. С. Дебов.
 № 19 — Лицей № 1550;
 № 21/31 — ЖК «Царская площадь».

По чётной стороне:
 № 4 — жилой дом НКПС (1935—1940, архитекторы А. Аркин, А. Машинский).
 № 22 — Московский ипподром. На территории находится Беговая беседка, построенная в 1889 году по проекту архитекторов С. Ф. Кулагина и И. Т. Барютина.
 № 34 — Дом авиаторов на Беговой улице («Дом-сороконожка») (построен в 1978 году, архитектор А. Д. Меерсон), экспериментальный дом на сорока «ногах»-опорах, откуда и другое его название — «дом-сороконожка».

Транспорт 
Станция метро «Беговая» — в начале улицы.
Станция метро «Динамо» Замоскворецкой линии и станция метро «Петровский парк» Большой кольцевой линии
Автобусы:
с23 — от Бегового проезда до 1-го Хорошёвского проезда (метро «Беговая»); (обратно от Бегового проезда до улицы Поликарпова).
27, т79 — в обе стороны.
т86 — от станции метро «Беговая» до Ленинградского проспекта.
101 — от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда.
175, 847 — от Ленинградского проспекта до станции метро «Беговая».
т20 — в обе стороны.
т65 — от Ленинградского проспекта до станции метро «Беговая».
т82 — от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда.

Примечания

Ссылки 
 

 

 
 

Третье транспортное кольцо